Nathan der Weise steht für:

 Nathan der Weise, Drama von Gotthold Ephraim Lessing aus dem Jahr 1779
 Nathan der Weise (1922), deutsche Literaturverfilmung von Manfred Noa
 Nathan der Weise (1956), deutsche Literaturverfilmung von Karl-Heinz Stroux
 Nathan der Weise (1964), österreichische Literaturverfilmung von Hermann Lanske und Leopold Lindtberg
 Nathan der Weise (1967), deutsche Literaturverfilmung von Franz Peter Wirth
 Nathan der Weise (1970), DDR-Literaturverfilmung von Friedo Solter und Vera Loebner
 Nathan der Weise (1979), deutsche Literaturverfilmung von Oswald Döpke
 Nathan der Weise (1984), deutsch-österreichische Literaturverfilmung von Claus Homschak
 Nathan der Weise (1990), DDR-Literaturverfilmung von Friedo Solter
 Nathan der Weise (2006), deutsche Literaturverfilmung von Uwe Eric Laufenberg